Jawaharlal Nehrustadion (Delhi)
 Jawaharlal Nehrustadion (Kochi)